Great Blakenham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Blakenham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Wicehrabia Blakenham – parostwo Zjednoczonego Królestwa